Neolithicum in  België
 Neolithicum in Nederland